Magyar Királyi Honvédség (1867–1918) az Osztrák–Magyar Monarchia, azon belül is a Magyar Királyság szárazföldi fegyveres ereje
 Magyar Királyi Honvédség (1919) a független Magyar Királyság katonai hadereje volt az Őszirózsás forradalomtól az Első Magyar Köztársaság kikiáltásáig.
 Magyar Királyi Honvédség (1922–1946) a Horthy-korszak alatti király nélküli Magyar Királyság fegyveres ereje